Eugen Bleuler (1857-1939), Zwitsers psychiater
 Hedwig Bleuler-Waser (1869-1940), Zwitserse feministe en pionier in de abstinentiebeweging, echtgenote van Eugen Bleuler
 Konrad Bleuler-Hüni (1847-1921), Zwitsers politicus

Zwitserse achternaam